Лёгкий — парусный фрегат Российского императорского флота.

История 
Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, тип «Спешный». Заложен 24 февраля 1815 на Охтенской верфи. Строитель В. Ф. Стоке. Спущен на воду 16 августа 1816, вошел в состав Балтийского флота.

11 августа 1818 г. вышел из Кронштадта, в составе отряда капитана I ранга М. И. Ратманова, и 12 октября 1818 г. прибыл в Кадис (Испания). 31 октября 1818 г. передан испанскому правительству взамен признанных негодными «Трех Святителей» и «Автроила». Экипаж на корабле «Юпитер» вернулся в Россию.

«Лёгкий» в испанском флоте получил имя «Ligera». Фрегат «Ligera» позднее отправлен испанцами на Кубу и затонул при входе в порт Сантьяго-де-Куба в 1822 г.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м.;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м.;
 Осадка = 3,9 м.;
 Арт. вооружение = 44 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Командир 
 Д. А. Богданов (1818).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 Военная Россия (электронный справочник). Парусный флот. Тип «Спешный»
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи